Зуйково — название населённых пунктов в России:

 Зуйково — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Зуйково — деревня в Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области (код ОКАТО 58229810016).
 Зуйково — деревня в Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области, в части упразднённой Норкинской волости (код ОКАТО 58229810062).